

Toponyme 

 Sarran, une commune française de Corrèze.

Monument 
 L’église Notre-Dame de Sarran est un lieu de culte catholique situé sur la commune de Parleboscq, dans le département français des Landes.

Patronyme 

 Caroline Sarran (1984- ), une surfeuse professionnelle française ;
 Michel Sarran (1961- ), un chef cuisinier toulousain ;
 Pierrette Sarran (1930-2012), cuisinière française, mère du précédent ; 
 Ta’abat̩t̩a Šarran, le surnom d’un poète-brigand arabe légendaire qui aurait vécu dans l’Arabie préislamique.

Faune 
 Autre nom du serran commun, poisson de roche méditerranéen.

Voir aussi 
 François Sarhan (1972- ), compositeur français de musique contemporaine.
 Sarrant commune française du département du Gers.